

Grotestraat (De Haan)
 Grotestraat (Geraardsbergen)
 Grotestraat (Maasmechelen)

Grotestraat (Almelo)
 Grotestraat (Bedum)
 Grotestraat (Borne)
 Grotestraat (Cuijk)
 Grotestraat (Diepenheim)
 Grotestraat (Drunen)
 Grotestraat (Ede)
 Grotestraat (Eibergen)
 Grotestraat (Nijverdal)
 Grotestraat (Heusden)
 Grotestraat (Genderingen)
 Grotestraat (Markelo)
 Grotestraat (Nijmegen)
 Grotestraat (Rijssen)
 Grotestraat (Tubbergen)
 Grotestraat (Sambeek)
 Grotestraat (Sint Anthonis)
 Grotestraat (Urmond)
 Grotestraat (Varik)
 Grotestraat (Venlo)
 Grotestraat (Waalwijk)